Переулок Кропо́ткина:

 В Минске:
 1-й Переулок Кропоткина.
 2-й Переулок Кропоткина.

См. также 
 Кропоткинский переулок
 Проезд Кропоткина
 Улица Кропоткина